Boso van Provence, Frankische edelman
 Boso III van Arles, markgraaf van Arles en Toscane
 Boso (schiereiland), Japans schiereiland
 Boso (album), een album van de Poolse band Zakopower
 Boso (lied), het titelnummer van dit album